Lebern ist der Name folgender Orte:

 Bezirk Lebern, im Schweizer Kanton Solothurn
 Lebern (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark